План де Аламос има више значења:

 План де Аламос (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 План де Аламос (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику